sukces – działanie na najwyższym poziomie możliwości jednostki
 Sukces – film radziecki z 1985 roku
 Sukces – film polski z 2003 roku
 Sukces – serial telewizyjny z 1995 roku
 Sukces – serial telewizyjny z 2000 roku
 Sukces – polski miesięcznik
 Sukces – album Czesława Niemena